Stawy w Polsce:
 Staw Polny – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Staw Polny – staw w woj. lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Ostrówek
 Staw Polny – staw w woj. lubelskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskim
 Staw Polny – staw w woj. śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Pawłowice
 Staw Polny – staw w woj. wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice

Przypisy